Курдгелашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Курдгелашвили, Георгий (1975) — молдавский самбист и дзюдоист.
 Курдгелашвили, Мамука (1971) — грузинский самбист и дзюдоист.